Sainte-Julie (Ain)
 Sainte-Julie (Quebec)